Elisabetta Carlotta del Palatinato (1652-1722) – principessa tedesca moglie di Filippo I d'Orléans.
 Elisabetta Carlotta di Borbone-Orléans (1676-1744) – principessa del sangue francese.
 Elisabetta Carlotta di Lorena – principessa del Ducato di Lorena
 Elisabetta Carlotta del Palatinato-Simmern (1597-1660) – contessa palatina ed elettrice consorte di Brandeburgo.